Carmen Ionesco – atleta rumena naturalizzata canadese
 Carmen Ionescu – ginnasta rumena